Les Serrassoles és una serra situada entre els municipis de Roquetes, la Sénia i Tortosa a la comarca del Baix Ebre, amb una elevació màxima de 1.336 metres.

Referències 

Serres del Montsià
Serres de Tortosa
Geografia de Roquetes
Geografia de la Sénia